Бриггс, Бриггз (или Бригс, ) — фамилия.

Известные носители:
 Бриггс, Аллан (1873—1951) — американский военный, олимпийский чемпион.
 Бриггс, Барбара Джиллиан (род. 1934) — австралийский ботаник.
 Бриггс, Бенджамин (1835—1872) — американский моряк, капитан торгового судна «Мария Целеста».
 Бриггс, Вик (род. 1945) — британский блюзовый и рок-музыкант.
 Бригс, Генри (1561—1630) — английский математик.
 Бриггс, Генри (1793—1844) — английский художник.
 Бриггс, Дерек (род. 1950) — ирландский палеонтолог.
 Бриггс, Джефф (род. 1957) — американский композитор, пишущий музыку к компьютерным играм.
 Бриггс, Джон (1930—2020) — американский политический деятель.
 Бриггс, Джон Никсон (1796—1861) — американский политик.
 Бриггс, Лайман (1874—1963) — американский инженер, физик и администратор.
 Бриггс, Мэттью (род. 1991) — английский футболист.
 Бриггс, Николас (род. 1961) — британский актёр и писатель.
 Бриггс, Пол (род. 1978) — австралийский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
 Бриггз, Ронни (1943—2008) — североирландский футболист.
 Бриггс, Уорд (род. 1945) — американский классицист и историк классический штудий.
 
 Бриггс, Шэннон (род. 1971) — американский боксёр.

Топоним 
  — город в штате Техас, США.
 Бригс — ударный кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Типология Майерс — Бриггс — типология личности, возникшая на базе типологии Юнга в 1940-х годах и получившая широкое распространение в США и Европе.

Примечания